Молтри има више значења:
 Округ Молтри (Илиноис)
 Молтри (Џорџија)